El término Crom puede referirse a:

 CROM, la Confederación Regional Obrera Mexicana, una agrupación de sindicatos mexicanos;
 Crom, dios ficticio en el mundo de fantasía conocido como Era Hiboria, el mundo de Conan el Bárbaro;
 Proyectos Editoriales Crom, conocida popularmente como Crom, una editorial española especializada en juegos de rol, hoy en día desaparecida.